

Miejscowości i icn części w Polsce 
 Markowizna – część miasta Kielce
 Markowizna – przysiółek wsi Łęczyska w woj. łódzkim, w pow.pajęczańskim, w gminie Sulmierzyce
 Markowizna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Sokołów Małopolski
 Markowizna – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Ogrodzieniec